Blue Gap ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blue Gap (Arizona), im Apache County
 Blue Gap (Kentucky), im Nelson County
 Blue Gap (Texas), im Runnels County – nicht mehr existent